Чемпионат Индонезии по футболу 2016 — первый розыгрыш Лиги 1 под этим названием. В высшем дивизионе принимает участие 18 команд. Игры проводятся в два круга.

Участники

Руководство и спонсоры клубов

Турнирная таблица

Лучшие бомбардиры 
1.  Марсель Сакраменто («Семен») — 16

2.  Джуниор («Барито Путера») — 15

3-4.  Бету («Сривиджая») — 14

3-4.  Пабло Родригез («Мадура Юнайтед») — 14

5.  Сёхей Мацунага («Персиба») — 13

6-7.  Тьяго Фуртуосо («Бхаянгкара») — 12

6-7.  Марлон Сильва («Митра Кукар») — 12

8-9.  Кристиан Гонсалес («Арема») — 11

8-9.  Боас Солосса («Персипура») — 11

10.  Фердинанд Синага («Макассар») — 10

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
  Вспомогательные данные 
 Официальный сайт 

2016/2017
2016 год в Индонезии
Азиатские национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2016